Pelikánová ist der Familienname folgender Personen:

 Denisa Pelikánová (?), tschechische Biathletin
 Irena Pelikánová (* 1949), tschechische Rechtswissenschaftlerin und Richterin am Gericht der Europäischen Union
 Jitka Frantová Pelikánová (1932–2020), tschechisch-italienische Schauspielerin

Siehe auch:

 Pelikan (Begriffsklärung)